The Thirteenth Floor (Le Treizième étage) est le titre original du film Passé virtuel de Josef Rusnak.
 13th Floor Elevators est un groupe de rock psychédélique.
 Treizième étage est le nom d'un groupe de rap québécois composé de Sans Pression, Cobna, Cast et 2Saï.

Sens littéral 
Habituellement, les étages d'un bâtiment sont numérotés séquentiellement de bas en haut (commençant avec 0 ou 1, et plus l'étage est élevé, alors plus le chiffre qui le désigne est élevé). Cependant, dans quelques pays, notamment les pays de culture anglo-saxonne, certains bâtiments omettent de numéroter un étage « 13 », car dans ces pays, le numéro 13 est signe de malchance. Même des propriétaires qui ne sont pas superstitieux eux-mêmes comprennent que la superstition des autres pourrait porter préjudice quant à l'utilisation des étages numérotés « 13 ». De la même façon, de nombreux bâtiments dans ces pays ne contiennent pas de suite numéro 13, ou encore d'appartement numéro 13. 

On remarquera cependant que cette « peur du 13 étage » est déterminée par la culture, et qu'en conséquence, dans des cultures où « 13 » n'est pas signe de malchance, les suites numériques sont conservées, et il n'y a pas omission du 13. Par exemple, en Chine et au Japon, c'est le chiffre 4 qui est tabou (la prononciation du chiffre 4 étant similaire à celle du mot « mort »), et qui est donc omis lors de la numérotation des étages et chambres d'un bâtiment (notamment hospitalier ou hôtelier). Inversement, en Chine, le chiffre 8 portant bonheur, de nombreux bâtiments sont construits pour présenter ce chiffre. Par exemple, la Jin Mao Tower, plus haut gratte-ciel de la République populaire de Chine (RPC), compte 88 étages.

Voir aussi 
 13 (nombre)
 Triskaidékaphobie

Superstition